

Carriera 
Ekaterina Rejngol'd ha vinto 1 titolo in singolare e 10 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 28 novembre 2022 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 233; il 5 dicembre 2022 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 216.

Ha fatto il suo debutto nel circuito maggiore al Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2022, dove riesce a superare le qualificazioni. Al primo turno viene sconfitta dalla slovacca Anna Karolína Schmiedlová.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (1)

Sconfitte (3)

Doppio

Vittorie (10)

Sconfitte (5)

Note

Collegamenti esterni